Кро́шин (; до 2014 г. Побе́да, ) — остановочный пункт в Барановичском районе Брестской области.

Железнодорожная платформа находится между остановочными пунктами Юшкевичи и платформой Ольсевичи.

Железнодорожная остановка расположена в деревне Крошин.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги